Pauwels ist der Familienname folgender Personen:

 Eddy Pauwels (1935–2017), belgischer Radrennfahrer
 Ferdinand Pauwels (1830–1904), belgischer Historienmaler
 Friedrich Pauwels (1885–1980), deutscher Orthopäde und Biomechaniker
 Georges Pauwels (* 1879), belgischer Reiter
 Gerard Pauwels (1945–2022), US-amerikanischer Schauspieler und Jurist
 José Pauwels (* 1928–2012), belgischer Radrennfahrer
 Kevin Pauwels (* 1984),  belgischer Cyclocrosser
 Louis Pauwels (1920–1997), belgisch-französischer Journalist und Schriftsteller
 Olivier Pauwels (* 1971), belgischer Herpetologe
 Paul Pauwels (* 1960), belgischer Linguist und Übersetzungswissenschaftler
 Raymond Pauwels (1926–1997), belgischer Bahnradsportler
 Serge Pauwels (* 1983), belgischer Radrennfahrer
 Thierry Pauwels (* 1957), belgischer Astronom
 Willem Pauwels (Wilchar; 1910–2005), belgischer Künstler

Pauwels bezeichnet außerdem:

 (12761) Pauwels, ein Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:

 Pauels